Långsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långsjötjärnen, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 
Långsjötjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (12,7 ha)
Långsjötjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (20,8 ha)
Långsjötjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (7,12 ha)
Långsjötjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (27,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn